Dullin ist der Name einer französischen Gemeinde im Département Savoie:
 Dullin

Dullin ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Dullin (1885–1949), französischer Schauspieler, Regisseur und Theaterleiter
 Markus Dullin (* 1964), deutscher Schriftsteller, Lehrer